Amar (film), een Spaanse film uit 2017
Amorieten, een Semitische stam
Amar Sonar Bangla, het volkslied van Bangladesh
Amar Asom, een dagblad in India
Amar Ujala, een dagblad in India

Achternaam 
Armand Amar (1953), Frans componist
Chems Eddine Amar (1987), Nederlands acteur van Algerijnse afkomst
Hamad Amar (1964), Israëlisch advocaat en politicus 
Mohamed Alí Amar (1966), voormalig Spaans voetballer
Sarnai Amar (1987), Mongools model